Rusija:
 Fokino (Primorski kraj, Rusija), zatvoreni grad u Primorskom kraju
 Fokino (Brjanska oblast, Rusija), grad u Brjanskoj oblasti